

Sigle 

DBA est un sigle qui peut signifier :
 Dead by April, un groupe de métalcore ;
 Database administrator, un administrateur de base de données ;
 Doctor of Business Administration, un doctorat en administration des affaires ;
 De Bellis Antiquitatis, un jeu de guerre.
 Dibenzylidèneacétone, un composé chimique organique

Unité 

dBA est une abréviation usuelle de  « décibel pondération A », unité d’expression du volume sonore.

Voir aussi 
 Fly DBA, une ancienne compagnie aérienne allemande